Rockefeller kan henvise til:

 Rockefeller-familien – amerikansk bank- og finansslægt
 John D. Rockefeller, Sr. (1839-1937) – amerikansk industrimand og filantrop
 John D. Rockefeller, Jr. (1874-1960) – amerikansk finansmand og filantrop
 David Rockefeller (1915-2017) – amerikansk bankmand og filantrop
 William Rockefeller, Jr. (1841-1922) – amerikansk finans- og forretningsmand
 Nelson Rockefeller (1908-1979) – amerikansk politiker og vicepræsident
 Jay Rockefeller (f. 1937) – amerikansk politiker og senator
 James Stillman Rockefeller (1902-2004) – amerikansk roer

Se også 
 Rockefeller Foundation – velgørende fond stiftet i 1913
 Rockefeller University – privat universitet grundlagt i 1901
 Rockefeller Center – kompleks af kontor- og forretningsbygninger i New York
 Rockefeller Music Hall – eller bare Rockefeller, spillested i Oslo